50 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 23 lipca, a finał 24 lipca.

Mistrzem świata został Brytyjczyk Benjamin Proud, który czasem 22,75 ustanowił rekord swojego kraju. Srebrny medal, ze stratą 0,04 s do Prouda, zdobył 37-letni Nicholas Santos z Brazylii. Brąz wywalczył reprezentant Ukrainy Andrij Howorow (22,84).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:34.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 17:53.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:17.

Przypisy 

M